Современный алфавит каталанского языка основан на латинском алфавите, добавлено несколько букв с диакритиками.

Диграфы 
В каталанской орфографии используется несколько диграфов:

Позиционные изменения 
Не произносятся:
 R в окончаниях инфинитивов: saber [səβé] (знать), pregar [pɾəɣá] (умолять), на конце многих слов: pastor [pəstó] (пастух), clar [kla] (светлый), в сочетании -rs [s]: carrers [kərrés] (улицы) (в отдельных случаях R на конце слов сохраняется: саr [kaɾ] (дорогой), amor [əmór] (любовь));
 P и B в сочетаниях
 -mp [m]: camp [kam] (поле), -mps [ms]: temps [téms] (время);
 -mb [m]: amb [əm] (с);
 T и D в сочетаниях
 -nt [n]: gent [(d)ʑen] (люди), mont- в середине слов: Montseny [monsɛ́ɲ] (Монсень), -nts [ns]: següents [səɣwéns] (следующие);
 -nd [n]: profund [prufún] (глубокий);
 -lt [l]: molt [mol] (много), -lts [ls]: molts [mols] (многие);
 -ld [l]: herald [ərál] (вестник);
 -rts [rs]: farts [fars] (сытые), dimarts [dimárs] (вторник);
 -rds [rs] verds [bɛrs] (зелёные);
 C в сочетаниях
 -nc [ŋ]: cinc [siŋ] (пять), groguenc [gruɣɛ́ŋ] (желтоватый), -ncs [ns]: groguencs [gruɣɛ́ns] (желтоватые), doncs [dɔns] (итак);
 G в сочетании
 -ng [ŋ]: gong [goŋ] (гонг);
 S в словах aquest [əkɛ́t] (этот), aquests [əkɛ́ts] (эти) (но произносится в женском роде этих слов: aquesta [əkɛ́stə] (эта), aquestes [əkɛ́stəs] (эти)).

Гласные 
В безударном положении гласные «a», «e» произносятся как «нейтральный гласный» (vocal neutra) [ə], средний звук между «a» и «e»: casa [kázə] (дом), home [ɔ́mə] (человек). Нейтральный гласный имеет тенденцию к элизии перед другим гласным и перед «r»: quina hora és [kínɔɾés] (который час), però [pɾɔ] (но). Ударный звук [a] более открытый, чем соответствующий русский звук: gat [gat] (кот). В ударной позиции гласная «e» может давать открытый звук [ɛ] и закрытый звук [e]: sec [sɛk] (сухой, худой), cec [sek] (слепой). Открытый звук [ɛ] похож на «э» в слове «этот», но по открытости ближе к [a]. Если ударение отражается на письме, закрытый звук обозначается é, открытый — è: després [dəsprés] (потом), desprès [dəsprɛ́s] (отделённый). Paga [páɣə] (он платит) — pagar [рəɣá] (платить), creixer [kréɕə] (расти) — creixem [krəɕɛ́m] (мы растём), plega [plɛ́ɣə] (он сгибает) — plegar [pləɣá] (сгибать).

В безударном положении гласные «u», «o» произносятся как [u]: propulsió [prupulsió] (тяга). В ударной позиции гласная «o» может давать открытый звук [ɔ] и закрытый звук [o]: porc [pɔrk] (свинья), amor [əmór] (любовь). Открытый звук [ɔ] по открытости ближе к [a], чем русское «о»: port [pɔrt] (порт). Если ударение отражается на письме, закрытый звук обозначается ó, открытый — ò: món [mon] (мир), psicòleg [sikɔ́lək] (психолог). Conta [kóntə] (он рассказывает) — contar [kuntá] (рассказывать), porto [pɔ́rtu] (я несу) — portar [purtá] (нести).

В каталанском языке большое число нисходящих дифтонгов с полугласными [i̯] и [u̯]: ai̯, ei̯, ɛi̯, əi̯, oi̯, ɔi̯, ui̯, au̯, eu̯, ɛu̯, əu̯, ou̯, ɔu̯, iu̯, uu̯: aire [ái̯rə] (воздух), reina [r:éi̯nə] (королева), feina [fɛ́i̯nə] (работа), meitat [məi̯tát] (середина), noi [nɔi̯] (мальчик), avui [əβúi̯] (сегодня), llauna [ʎáu̯nə] (жесть), Déu [déu] (бог), beure [bɛ́u̯rə] (пить), llautó [ʎəu̯tó] (латунь), dinou [dinóu̯] (девятнадцать), coure [kɔ́u̯rə] (варить), xiula [ɕíu̯lə] (он свистит), duu [dúu̯] (он ведёт). Имеются также восходящие дифтонги (wa, wə, we, wɛ, wo, wɔ, wi), которые произносятся только после [g] и [k]: guanya [gwáɲə] (он зарабатывает), quan [kwan] (когда), guanyar [gwəɲá] (зарабатывать), quaranta [kwərántə] (сорок), qüestió [kwəstió] (вопрос), ungüent [uɲgwén] (мазь), eqüestre [əkwɛ́strə] (конный), aiguós [əjɣwós] (водянистый), quòrum [kwɔ́rum] (кворум), lingüístic [liɲgwístik] (лингвистический); в других случаях сочетание «u + гласный» произносится в два слога: duent [du-én] (нося). Восходящие дифтонги с [j] встречаются лишь в начале слова или после гласной: hiena [jéna] (гиена), joia [ʑɔ́jə] (радость). Обычно сочетание «i + гласный» произносится в два слога: emoció [ə-mu-si-ó] (волнение), paciència [pə-si-ɛ́n-si-ə] (терпение).

Глухость/звонкость 
Противопоставление смычных фонем /р/ : /b/, /t/ : /d/, /k/ : /g/ по признаку глухости/звонкости происходит в начальной и интервокальной позициях. В абсолютном исходе и перед глухой согласной представлены только глухие [р], [t], [k]: destorb [dəstórp] (помеха), rapid [r:ápit] (скорый), amarg [əmárk] (горький), absent [əpsén] (oтсутствующий); перед звонкой согласной представлены только [b], [d], [g]: anècdota [ənɛ́gdutə] (анекдот), aritmètica [əridmɛ́tikə] (арифметика).

 /p/ ~ /b/: rep [r:ɛp] (он получает) — rebre [r:ɛ́βrə] (получать);
 /t/ ~ /d/: mut [mut] (немой) — muda [múđə] (немая);
 /k/ ~ /g/: poruc [purúk] (трусливый) — poruga [purúɣə] (трусливая);
 /s/ ~ /z/: anglès [əŋglɛ́s] (английский) — anglesa [əŋglɛ́zə] (английская);
 /tɕ/ ~ /d͡ʑ/, /ʑ/: lleig [ʎetɕ] (некрасивый) — lletjor [ʎəd͡ʑó] (уродство), roig [r:ot͡ɕ] (красный) — roja [r:óʑə] (красная);
 /f/ ~ /b/ (в варианте [β]): serf [sɛrf] (раб) — serva [sɛ́rβə] (рабыня).

Противопоставление сибилянтов /s/ : /z/, /ɕ/ : /ʑ/ по глухости/звонкости также происходит в начале слова и в интервокальной позиции, но нейтрализуется в абсолютном исходе слова, где возможны только [s] и [ɕ]: gras (жирный), gruix [gruɕ] (толщина). Перед глухой согласной из сибилянтов возможен только звук [s], перед звонкой — [z]: vespa [véspə] (оса), esmentar [əzməntá] (упоминать).

Смычные/фрикативные 
Согласные «b», «d», «g» между гласными произносятся как фрикативные: nebot [nəβót] (племянник), cada [káđə] (каждый), regar [rəɣá] (поливать). Фонемы /b/, /d/, /g/ реализуются как смычные только в начале слова после паузы: Barcelona [bərsəlónə], després [dəsprés] (после), gràcies [grásiəs] (спасибо) и в интервокальных группах -mb-, -ld-, -ng-, -nd-: combinar [kumbiná] (соединять), calda [káldə] (жара), congost [kuɲgós(t)] (ущелье), onda [óndə] (волна), в остальных случаях произносятся звонкие спиранты [β], [đ], [ɣ]: saber [səβɛ́] (знать), seda [sɛ́đə] (шёлк), agradable [əɣrəđábblə] (приятный). Противопоставление  и  как отдельных фонем сохранилось лишь в некоторых диалектах: балеарском, альгерском и валенсийском.

Сонорные согласные 
Нейтрализация противопоставлений носовых фонем в позиции имплозии перед следующей согласной сходна с соответствующим явлением в других романских языках; перед [b], [p], [m] произносится только [m]: canvi [kámbi] (изменение), immortal [immurtál] (бессмертный); перед палатальным согласным возможен только звук [ɲ]: раnxa [рáɲɕə] (живот), перед [k], [g], [n] — только [ŋ]: tancat [təŋkát] (закрытый), engany [əŋgáɲ] (обман), digne [díŋne] (достойный). В абсолютном исходе слова возможны все носовые фонемы: enciam [ənsiám] (салат), món [món] (мир), dany [daɲ] (ущерб), jonc [ʑoŋ] (тростник).

Фонема /l/ в абсолютном исходе и перед согласной имеет веляризованный вариант [ɫ]: almenys [əɫmɛ́ɲs] (по крайней мере), sal [saɫ] (соль).

Согласный «r» произносится как /r/ («долгое р») в начале слова и при удвоении (rr), в прочих случах — как  (одноударное р): ràdio [r:áđiu] (радио), сórrer [kór:ə] (бежать), gros [gɾos] (большой).

Примечания

Литература

См. также 
 Каталанско-русская практическая транскрипция

Алфавиты на основе латинского
Каталанский язык